Sint-Medardusabdij (Andres)
Sint-Medardusabdij (Soissons)